Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2012./13. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HRL 2012./13.
 2. HRL 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - službeno glasilo 3. HRL Istok za žene 2012./13., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 10 - službeno glasilo 3. HRL Jug za žene 2012./13., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 20 - službeno glasilo 3. HRL Sjever za žene 2012./13., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 20 - službeno glasilo 3. HRL Središte za žene 2012./13., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 15 - službeno glasilo 3. HRL Zapad za žene 2012./13., preuzeto 6. lipnja 2015.

2012-13
ž-3